Sex Pistols:

 Sex Pistols — британская музыкальная группа.
 Sex Pistols — манга, созданная Тарако Котобуки.